Justin Gray (n. 1984) – cestista statunitense
 Justin Gray (n. 1995) – cestista statunitense
 Justin Gray – fumettista statunitense